Тит Эбу́ций Кар (Парр; ; умер после 173 года до н. э.) — римский политический деятель из знатного плебейского рода Эбуциев, претор 178 года до н. э.

Биография 
Тит Эбуций впервые упоминается в источниках в связи с событиями 183 года до н. э. Тогда он был одним из триумвиров, занимавшихся организацией римских колоний (III vir coloniae deducendae) в Парме и Мутине. В 178 году до н. э. Кар занимал должность претора и в этом качестве управлял Сардинией. Наконец, в 173 году до н. э. он был одним из децемвиров, разделивших между римскими гражданами и союзниками земли, отвоёванные у лигуров и галлов: граждане получили по десять югеров, союзники — по три. После этого Тит Эбуций уже не упоминается в источниках.

Примечания

Литература 
 
 
Эбуции
Родившиеся в III веке до н. э.
Преторы